Фёдор Дмитриевич Касьяненко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1928 году. Член КПСС с 1967 года.

С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1943—1988 гг. — колхозник, ученик школы фабрично-заводского обучения, токарь Харьковского тракторного завода, в Советской Армии, токарь инструментального цеха Харьковского тракторного завода имени Серго Орджоникидзе.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го и 10-го созывов от Харьковского городского избирательного округа Украинской ССР.

Сочинения 
 Касьяненко Федор Дмитриевич. Ответственность наставника. [Заметки токаря Харьк. тракт, з-да. Лит. запись 10. Вавилова]. — Молодой коммунист, 1976, No 6, с. 12 — 15.
 Касьяненко, Федор Дмитриевич. И числом, и умением [Текст] / Ф. Касьяненко. — Москва: Профиздат, 1976. — 80 с. ; 16 см. — 565400 экз.
 Касьяненко, Федор Дмитриевич. Мудрость и крылья [Текст] / Ф. Д. Касьяненко. — Харьков: Прапор, 1978. — 103 с. ; 17 см. — 3500 экз.
 Касьяненко, Федор Дмитриевич. Ударный ритм пятилетки: записки рабочего Харьковского тракторного завода / Москва: Профиздат, 1980 — 78 с.

Источники 
 Касьяненко
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 9. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1974. — с. 202.

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва